Річки:
 Поганка — річка у Хмельницькій області, ліва притока Хомори.
 Поганка — річка у Вінницькій області, ліва притока Собу.

Див. також 
 Бліда поганка